Paraná (rijeka), rijeka u Argentini, Paragvaju i Brazilu
 Paraná (Argentina), grad u Argentini
 Paraná (brazilska savezna država), savezna država u Brazilu